Le tournoi Troilus Gold Canada Cup 2020 est l'édition 2020 qui se déroule du 21 au  à Toronto. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et une wild card Michael McCue. 

Alors que les huit têtes de série rallient sans encombre les quarts de finale, Mathieu Castagnet provoque la surprise en éliminant Joel Makin, l'homme en forme de ces derniers mois.
La finale est une revanche des derniers championnats du monde entre Tarek Momen et Paul Coll avec Tarek Momen qui s'impose à nouveau.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

Canada Squash Cup
Sport au Canada en 2020
Squash en 2020
Sport en février 2020